Laurent (South Dakota), een stad in de Amerikaanse staat South Dakota
Laurent (voornaam), een jongensnaam
Laurent van België, prins van België

Personen met de achternaam Laurent
Bruno Laurent, een Belgische schaker
Lucien Laurent, een Franse voetballer
Michel Laurent, een Franse wielrenner
Pierre Laurent, een Franse wiskundige

Zie ook
Saint-Laurent (doorverwijspagina)